Das Wort Lichtdruck bezeichnet

 ein Druckverfahren, siehe Lichtdruck (Druck)
 eine Eigenschaft des Lichtes, siehe Strahlungsdruck